Reincarnated — двенадцатый студийный альбом американского рэпера Snoop Dogg, первый под его новым прозвищем Snoop Lion, выпущен 23 апреля 2013 года через лейблы Berhane Sound System, Mad Decent, Vice Records и RCA Records.

Гостями альбома стали Drake, Chris Brown, Busta Rhymes, Akon, Rita Ora, Mavado, Popcaan, Mr. Vegas, Collie Buddz и Miley Cyrus, а также многие другие. Продюсерами альбома выступили Major Lazer, Ariel Rechtshaid, 6Blocc, Dre Skull, Supa Dups, и Diplo, который также стал исполнительным продюсером альбома.

Также помимо альбома есть документальный фильм «Reincarnated».

Позже альбом был номинирован на 56th Annual Grammy Awards как Best Reggae Album.

Предыстория 
Перед записью альбома Snoop Dogg совершил путешествие на Ямайку, где принял растафарианство. Он назвал имена таких известных регги-музыкантов, как Боб Марли, Питер Тош, Банни Вайлер и Джимми Клифф, как основных вдохновителей. Так же рэпер сказал, что он чувствует, будто всегда был растафари, у него просто не был открыт третий глаз (чакра). В интервью журналу Rolling Stone (июнь 2013) музыкант рассказал о своём путешествии: «Я зашёл в студию и начал со всей дури петь, брать высокие ноты, низкие ноты… Мне кажется, что я — реинкарнация Боба Марли».

Коммерческий успех 
В чарте Billboard 200 альбом дебютировал под номером 16, и продался 21,000 копий в США. На вторую неделю продаж, альбом продался больше 8,600 копий. На третью неделю, альбом был продан тиражом более 4,700 экземпляров. В четвертую неделю, альбом был продан тиражом более 2,900 экземпляров. По состоянию на 26 июня, 2013 года, альбом был продан 50,000 копий в Соединенных Штатах.

Список композиций

Синглы

Над альбомом работали 
Списки персонала альбома Reincarnated подтверждён на Allmusic.

Музыканты 
 Elan Atias — вокал
 Cori B. — вокал
 Jahdan Blakkamoore — вокал, бэк-вокал
 Mike Bolger — орган Хаммонда b3, фортепиано, тромбон
 Shante Broadus — бэк-вокал
 Collie Buddz — вокал
 Stewart Copeland — перкуссия
 Miley Cyrus — вокал
 Chris Brown — вокал
 Willy Dintenfass — гитара
 Drake — вокал
 Andrew Gouche — бас
 Angela Hunte — вокал
 IZA — вокал
 Trevor Lawrence Jr. — перкуссия
 Danny Levin — труба
 Mavado — вокал
 Mr. Vegas — вокал
 David Moyer — баритон, тенор, лидер секции
 Rita Ora — вокал
 Javonte Pollard — бэк-вокал
 Popcann — вокал
 Dan Ubick — гитара, бас, ритм
 Wendi Vaughn — бэк-вокал
 Wyann Vaughn — бэк-вокал
 Diane Warren — гитара
 Marlon Williams — гитара

Продукция 
 6Blocc — продюсер
 Akon — вокал, продюсер
 Leslie Brathwaite — миксовщик, продюсер
 David Byrnes — музыкальных дел бизнесмен
 Zach Condon — продюсер
 Rich Costey — миксовщик
 Dre Skull — исполнительный продюсер, продюсер
 Chris Gehringer — мастеринг
 Serban Ghenea — миксовщик
 Tasha Hayward — стилист
 Bo Hill — ассистент
 John Hill — продюсер
 Chris «Bronski» Jablonski — инженер
 Jus Bus — продюсер
 Derrick K. Lee — музыкальных дел бизнесмен
 Justin Li — A&R
 Mario Luccy — инженер
 Major Lazer — исполнительный продюсер, продюсер
 Terrace Martin — аранжировщик, продюсер, саксофон
 Mr. Morgan — A&R
 Neil Pogue — миксовщик
 Luca Pretolesi — миксовщик
 Dwayne «Supa Dups» Chin Quee — продюсер
 Ariel Rechtshaid — инженер, продюсер, вокальный продюсер
 Nick Rowe — вокальный редактор
 Phil Seaford — ассистент инженера
 Kevin Seaton — дополнительное производство
 Snoop Lion — исполнительный продюсер, первоначальный артист
 Justin «Create» Toledo — дизайн, упаковка
 Willie Toledo — фотограф
 Kyle Townsend — продюсер
 Irina Volodarsky — музыкальных дел бизнесмен
 James M. Wisner — инженер, миксовщик
 Zion I Kings — продюсер

Чарты

Примечания 

Альбомы Snoop Dogg